

Geografia 
 Ayas – comune sparso italiano nella Valle d'Aosta
 Distretto di Ayaş – distretto della provincia di Ankara in Turchia
 Val d'Ayas – valle alpina in Valle d'Aosta nel territorio del Monte Rosa

Altro 
 Rifugio Guide d'Ayas – rifugio alpino sul massiccio del Monte Rosa
 Strada statale 506 della Valle d'Ayas – strada regionale italiana che si sviluppa in Valle d'Aosta